Oribi (znanstveno ime Ourebia ourebi) je majhna antilopa, ki jo najdemo v vzhodni, južni in zahodni Afriki. Je edini član rodu, opisal ga je nemški zoolog Eberhard August Wilhelm von Zimmermann leta 1783. Identificiranih je osem podvrst. Oribi doseže skoraj 50–67 centimetrov na rami in tehta 12–22 kilogramov. Ima rahlo dvignjen hrbet ter dolg vrat in okončine. Sijajna, rumenkasta do rumena rjava dlaka je v nasprotju z belo brado, grlom, spodnjim delom in zadnjico. Samo samci imajo rogove; tanki, ravni rogovi, dolgi 8–18 centimetrov, so gladki na konicah in obročasti na dnu.

Oribi se pojavlja v različnih habitatih – od savan, poplavnih ravnic in tropskih travnikov z 10–100 centimetri visoko travo do gorskih travišč na nizki nadmorski višini do 2000 metrov. Ta antilopa je zelo sporadična v razširjenosti, ki sega od Senegala na zahodu do Etiopije in Eritreje na vzhodu in na jugu do Angole in vzhodnega rta (Južna Afrika). IUCN je oribi razvrstil kot najmanj ogroženega; število se je zmanjšalo zaradi širitve kmetijstva in konkurence živinoreje.

Taksonomija 

Znanstveno ime oribija je Ourebia ourebi. Edini član njegovega rodu, oribi, spada v družino Bovidae. Prvič je vrsto opisal nemški zoolog Eberhard August Wilhelm von Zimmermann leta 1782. Prej je bil vključen v pleme Neotragini, ki je obsegalo številne druge pritlikave antilope, vključno z Dorcatragus, Madoqua (dikdik), Neotragus, Oreotragus (skalna antilopa) in Raphicerus. Leta 1963 je Theodor Haltenorth ločil oribi in Raphicerus v novo pleme Raphicerini; kasneje je zoolog Jonathan Kingdon oribi dodelil Ourebi, lastnemu plemenu. Splošno ime "oribi" izvira iz afriškega imena za žival, oorbietjie.

V reviziji filogenije plemena Antilopini na podlagi jedrnih in mitohondrijskih podatkov leta 2013 so Eva Verena Bärmann (z univerze v Cambridgeu) in sodelavci pokazali, da je oribi sestrski takson vsem ostalim antilopinom. Spodnji kladogram temelji na študiji iz leta 2013.

Identificiranih je naslednjih osem podvrst:

O. o. dorcas  Ernst Schwarz, 1914 
O. o. gallarum Blaine, 1913
O. o. haggardi (Oldfield Thomas, 1895) – Pojavlja se v vzhodni Afriki. Na IUCN seznamu Ranljiva 
O. o. hastata (Wilhelm Peters, 1852) – Razprostira se od Kenije proti jugu do Mozambika in proti vzhodu do Angole
† Ourebia ourebi kenyae Meinhertzhagen, 1905 – Pojavil se je na spodnjih pobočjih Mount Kenya.
O. o. montana (Philipp Jakob Cretzschmar, 1826) – Razprostira se od severne Nigerije proti vzhodu do Etiopije in proti jugu do Ugande.
O. o. ourebi (Eberhard August Wilhelm von Zimmermann, 1783) – I Njegov obseg leži južno od reke Zambezi.
O. o. quadriscopa (Charles Hamilton Smith, 1827) – Pojavlja se v zahodni Afriki
O. o. rutila Blaine, 1922 
 

Od tega, zoologa Colin Groves in Peter Grubb identificirata O. o. hastata, O. o. montana, O. o. ourebi in O. o. quadriscopa kot neodvisne vrste v njuni publikaciji iz leta 2011 Taksonomija parkljarjev.

Opis 
Oribi je majhna, vitka antilopa; na rami doseže skoraj 50–67 centimetrov in tehta 12–22 kilogramov. Dolžina glave in telesa je običajno med 92 in 110 centimetri. Spolno dimorfni, samci so nekoliko manjši od samic (razen O. o. ourebi, pri katerem so samice manjše). Ta antilopa ima rahlo dvignjen hrbet ter dolg vrat in okončine. Sijajna, rumenkasta do rumena rjava dlaka je v nasprotju z belo brado, grlom, spodnjim delom in zadnjico. Kosast rep, na zunanji strani rjav do črn, ima belo notranjost (razen pri O. o. hastata, ki ima popolnoma črn rep). Podvrste kažejo nekatere razlike v obarvanosti; O. o. ourebi je rdečkast, medtem ko je O. o. hastata bolj rumen.
 
Samo samci imajo rogove; tanki, ravni rogovi, dolgi 8–18 centimetrov, so gladki na konicah in obročasti na dnu. Največja dolžina roga, 19,1 centimetra, je bila zabeležena leta 1998 v Malaviju. Oribi ima vsaj šest različnih, dobro razvitih dišavnih žlez (kot so izstopajoče preorbitalne žleze v bližini oči). Telo ima več modifikacij, kot so velike jame pod očmi, da sprejme tako veliko število žlez. Samice imajo štiri seske.

Ekologija in vedenje 

Oribi je aktiven predvsem podnevi, čeprav je nekaj aktivnosti mogoče opaziti tudi ponoči. Med dežjem počiva v zavetju. Za razliko od vseh drugih majhnih antilop lahko oribi kaže tri vrste sistemov parjenja, odvisno od habitata – poliandrija (zveza samice z več samci hkrati), poliginija (zveza samca z več samicami) in poliginandrija (samec in samica imata več partnerjev); poliginija prevladuje, ko se povečuje razmerje med samicami in samci. Študija je pokazala, da je poliginija prednostna na območjih z visokim tveganjem pred plenilci, saj vodi v oblikovanje skupin kot ukrep proti plenilcem. Pogoste so tudi majhne črede do štirih članov.

Samci branijo ozemlje svoje skupine, veliko 25–100 hektarjev; samice lahko pokažejo tudi nekaj agresije in odženejo vsiljivce. Študija je pokazala, da je število samic, ki obiščejo ozemlje samca, odvisno od videza (zlasti simetrije) samčevih rogov. Samci označujejo vegetacijo in tla na svojem ozemlju s predorbitalnimi izločki in iztrebki; intenzivnost označevanja narašča s številom sosedov samcev. Prevladujoči samci imajo po navadi večji dostop do samic na ozemlju in okoli njega kot drugi. Pomembna značilnost družbenega vedenja oribija je "obred iztrebkov", pri katerem vse živali tvorijo začasne gnojišča. Oribi, star vsaj tri mesece, je bil opažen, da je ob zaznavanju nevarnosti izdal eno do tri alarmne piske. Ti piski so pogostejši pri odraslih kot pri mladostnikih in zdi se, da samci bolj piskajo. Pogosti plenilci so zveri, kot so šakali.

Prehrana 
Predvsem se pase (oribi raje svežo travo) in občasno brska. Trave lahko predstavljajo do 90 % prehrane; prednostne so vrste Andropogon, Eulalia, Hyparrhenia, Loudetia, Pennisetum in Themeda. Redno obiskujejo tudi mineralne lize. Oribija so opazili, kako se hrani s cvetjem in gobani. Skupine oribijev se zbirajo v deževnem obdobju, ko je trav veliko.

Razmnoževanje 
Oba spola postaneta spolno zrela pri 10 do 14 mesecih. Je sezonski rejec, čas parjenja se geografsko razlikuje. Parjenje lahko doseže vrhunec v deževnem obdobju (od avgusta do septembra). Ko samica vstopi v estrus (ki traja štiri do šest dni), poišče družbo samcev. Med dvorjenjem bo samec zasledoval samico, testiral njen urin, da bi preveril ali je v estrusu, ter ji oblizoval zadnjico in boke. Brejost traja od šest do sedem mesecev, nato pa se skoti eno tele; v južni Afriki je vrhunec rojstev od novembra do decembra. Novorojenček je prikrit skoraj en mesec; mati redno obiskuje svojega mladiča, da ga doji skoraj na pol ure. Samci lahko varujejo svoje potomce pred plenilci in odganjajo druge samce. Odstavljanje poteka pri štirih do petih mesecih. Oribi živi 8 do 12 let v divjini in 12 do 14 let v ujetništvu.

Razširjenost in habitat 

Oribi se pojavlja v različnih habitatih – od savan, poplavnih ravnic in ekoregiji tropska in subtropska travišča, savana in makija z 10–100 centimetri visoko travo do gorskih travišč do nadmorske višine do 2000 metrov. Nedavno požgana območja pogosto pritegnejo skupine oribijev. Izbira habitata je odvisna od razpoložljivosti pokrova, ki je potreben, da se izognemo očem plenilcev. Gostota populacije se običajno giblje med 2 in 10 posamezniki na km²; vendar je bila zabeležena gostota do 45 osebkov na km² na tropskih traviščih, ki prejmejo več kot 110 centimetrov letnih padavin in odprtih poplavnih ravnic. Območje oribija se prekriva z obsegom večjih pašnih živali, kot so kafrski bivol, veliki povodni konj, kama (kongoni), Thomsonova gazela in topi. Te ločene vrste se pogosto pojavljajo v neposredni bližini drug drugega, kar povečuje budnost plenilcev.

Ta antilopa je zelo sporadična v razširjenosti; pojavlja se predvsem v vzhodni, južni in zahodni Afriki, od Nigerije in Senegala na zahodu do Etiopije in Eritreje na vzhodu in na jugu do Angole in Vzhodnega rta (Republika Južna Afrika). Bojijo se, da bo v Burundiju izumrl.

Grožnje in zaščita 
IUCN je oribi razvrstil kot najmanj ogroženega. Skupna populacija (iz leta 2008) je ocenjeno na 750.000. Vendar pa je podvrsta O. o. haggardi  uvrščena na seznam ranljivih, ker je od leta 2008 skupna populacija ocenjena na manj kot 10.000 zrelih posameznikov in se bojijo, da bi upadla. Lov je razmeroma manjša grožnja, saj oribi kaže določeno toleranco do lova. Kljub temu je bil strm upad populacij oribija za 92 % v narodnem parku Comoé (Slonokoščena obala) pripisan krivolovu. Število se je zmanjšalo tudi zaradi širitve kmetijstva in konkurence živine.

Oribi se pojavlja na številnih zavarovanih območjih v celotnem obsegu, kot so: narodni park Gashaka Gumti v Nigeriji, narodni park Pendjari in W (Benin); Lovska cona Aouk (Čad); Narodni parki Benoue, Bouba Njida in Faro (Kamerun); Nacionalni park Manovo-Gounda St. Floris (Srednjoafriška republika); Narodni parki Garamba, Upemba in Kundelungu (Kongo-Kinšasa); Narodni park Omo (Etiopija); Masai Mara Game Reserve in Ruma National Park (Kenija); Narodni park Golden Gate Highlands (Južna Afrika); Narodni park Serengeti (Tanzanija); Nacionalni parki doline Kidepo, jezera Mburo in slapov Murchison (Uganda); Narodni parki Kafue in Liuwa Plain ter močvirje Bangweulu (Zambija).

Sklici

Zunanje povezave

 Ourebia ourebiIUCN SSC Antelope Specialist Group
 Animal Diversity Web
 Bovids of the World: Antelopes, Gazelles, Cattle, Goats, Sheep, and Relatives, Seite 176–177

Votlorogi
Sesalci Afrike
Taksoni, opisani leta 1783